Араукария:

 Араукария — род вечнозелёных хвойных деревьев семейства Араукариевые.
 Араукария — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.

См. также